Amar y Borbón ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Amar y Borbón (1742–1826), spanischer Offizier und Kolonialverwalter
 Josefa Amar y Borbón (1749–1833), spanische Übersetzerin und Autorin